Kadewa ist der Familienname der folgenden Personen:
 Daniela Kadewa (* 1994), bulgarische Biathletin
 Nina Kadewa, besser bekannt als Nina Klenowska (* 1980), bulgarische Biathletin